Kristina Jansson kan syfta på:
Kristina Jansson (konstnär, född 1967), Stockholm
Kristina Jansson (född 1954), tidigare namn för Nina Östman, konstnär
Kristina Jansson (konstnär, född 1946),  Östhammar